Ву́лиця Я́куба Ко́ласа — назва вулиць у деяких населених пунктах.

Білорусь 
 Вулиця Якуба Коласа — вулиця в місті Мінськ.

Україна 
 Вулиця Якуба Коласа — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Якуба Коласа — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Якуба Коласа — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Якуба Коласа — вулиця в місті Луганськ.

Колишні назви 

 Вулиця Якуба Коласа — колишня назва вулиці Ольги Гліви у місті Кропивницький.
 Вулиця Якуба Коласа — колишня назва вулиці Широкої в місті Сновськ.

Вулиці, названі на честь людей